

Biografia

Nascita 
È nato il 19 marzo 2020 al Palazzo Lingkana a Thimphu, secondo figlio del re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e della regina consorte Jetsun Pema Wangchuck.

Titoli e trattamento 

 19 marzo 2020 - presente: Sua altezza reale il principe Jigme Ugyen Wangchuck del Bhutan

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Wangchuck
 Bhutan